Skagafjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Skagafjörður, bukt, Norðurland vestra, 
 Sveitarfélagið Skagafjörður, kommun, Norðurland vestra, 
 Skagaströnd, kommun, Norðurland vestra, 

Robotskapade Islandförgreningar